Fiodor III Romanow (1661-1682) – car Rosji w latach 1676-1682
 Filaret, Fiodor Nikiticz Romanow (1533-1633) – patriarcha moskiewski i całej Rusi w latach 1609–1633, współwładca Rosji w latach 1613-1633
 Fiodor Aleksandrowicz Romanow (1898–1968) – rosyjski książę